Ohmühle ist der Ortsname von

 Ohmühle (Grainet), Ortsteil der Gemeinde Grainet, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Ohmühle (Saldenburg), Ortsteil der Gemeinde Saldenburg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern